|-
| (79801) 1998 VJ12||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79802) 1998 VO12||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79803) 1998 VG14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79804) 1998 VY17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79805) 1998 VQ20||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79806) 1998 VQ21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79807) 1998 VX21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79808) 1998 VG23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79809) 1998 VA29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79810) 1998 VL33||||15 листопада 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі, Андреа Боаттіні
|-
| (79811) 1998 VV35||||9 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79812) 1998 VG37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79813) 1998 VJ37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79814) 1998 VU37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79815) 1998 VG38||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79816) 1998 VY41||||14 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79817) 1998 VA44||||15 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79818) 1998 VR45||||11 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79819) 1998 VE46||||15 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79820) 1998 VH49||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79821) 1998 VK49||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79822) 1998 VC52||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79823) 1998 VK54||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79824) 1998 VT55||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79825) 1998 WT1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79826) 1998 WP2||||17 листопада 1998||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (79827) 1998 WU3||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| (79828) 1998 WC5||||21 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (79829) 1998 WT5||||17 листопада 1998||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Л. Лей
|-
| (79830) 1998 WY10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79831) 1998 WZ10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79832) 1998 WB11||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79833) 1998 WE11||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79834) 1998 WN17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79835) 1998 WH19||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79836) 1998 WX19||||26 листопада 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (79837) 1998 WB21||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79838) 1998 WO27||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79839) 1998 WX32||||20 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79840) 1998 WR33||||23 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79841) 1998 WP36||||19 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79842) 1998 WG42||||19 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79843) 1998 WU42||||16 листопада 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (79844) 1998 WF43||||21 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79845) 1998 XR2||||7 грудня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (79846) 1998 XS2||||7 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (79847) 1998 XY2||||7 грудня 1998||Сормано||Франческо Манка, А. Теста
|-
| (79848) 1998 XO13||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79849) 1998 XJ14||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79850) 1998 XD17||||8 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79851) 1998 XQ22||||11 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79852) 1998 XJ24||||11 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79853) 1998 XJ29||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79854) 1998 XJ31||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79855) 1998 XY32||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79856) 1998 XY48||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79857) 1998 XD53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79858) 1998 XN54||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79859) 1998 XN58||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79860) 1998 XZ83||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79861) 1998 XX87||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79862) 1998 XR89||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79863) 1998 XN94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 79864 Pirituba||||11 грудня 1998||Меріда (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (79865) 1998 XX98||||8 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79866) 1998 YY||1998 YY||16 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79867) 1998 YO1||||17 грудня 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Джефрі Баркс, Метью Кольє
|-
| (79868) 1998 YA4||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79869) 1998 YG5||||18 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79870) 1998 YO6||||21 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (79871) 1998 YT7||||24 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (79872) 1998 YU7||||24 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (79873) 1998 YJ10||||27 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (79874) 1998 YW15||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79875) 1998 YH17||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79876) 1998 YO17||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79877) 1998 YP17||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79878) 1998 YU18||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79879) 1998 YP19||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79880) 1998 YU20||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79881) 1998 YQ30||||16 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79882) 1998 YB31||||17 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79883) 1999 AL3||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79884) 1999 AP6||||14 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79885) 1999 AE10||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (79886) 1999 AL17||||11 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79887) 1999 AN33||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79888) 1999 AQ33||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 79889 Maloka||||8 січня 1999||Меріда (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (79890) 1999 AL38||||14 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79891) 1999 BS1||||17 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (79892) 1999 BQ2||||18 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79893) 1999 BM4||||19 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79894) 1999 BP4||||19 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79895) 1999 BF5||||20 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 79896 Біллгелі (Billhaley)||||20 січня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (79897) 1999 BY5||||21 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (79898) 1999 BD6||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79899) 1999 BF6||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| 79900 Coreglia||||21 січня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|}

Див. також 
 Список астероїдів

79800